

Passeriformes (continuação)

Thamnophilidae
Papa-formiga-barrado, Cymbilaimus lineatus
Choca-do-bambu, Cymbilaimus sanctaemariae
 Chocão-carijó, Hypoedaleus guttatus
Matracão, Batara cinerea
 Borralhara-preta, Mackenziaena severa
 Borralhara-assobiadora, Mackenziaena leachii
 Borralhara-do-norte, Frederickena viridis
 Borralhara-ondulada, Frederickena unduligera
Chorá-boi, Taraba major
Choca-de-crista-preta, Sakesphorus canadensis
Choca-do-nordeste, Sakesphorus cristatus
 Sakesphorus bernardi
 Sakesphorus melanonotus
Choca-de-cauda-pintada, Sakesphorus melanothorax
Choca-d'água, Sakesphorus luctuosus
Papo-branco, Biatas nigropectus
 Choca-barrada, Thamnophilus doliatus
 Thamnophilus multistriatus
 Choca-listrada, Thamnophilus palliatus
 Thamnophilus bridgesi
 Thamnophilus nigriceps
 Thamnophilus praecox
 Choca-preta-e-cinza, Thamnophilus nigrocinereus
 Choca-selada, Thamnophilus cryptoleucus
 Choca-lisa, Thamnophilus aethiops
 Thamnophilus unicolor
 Choca-de-olho-vermelho, Thamnophilus schistaceus
 Choca-murina, Thamnophilus murinus
 Thamnophilus aroyae
 Choca-bate-cabo, Thamnophilus punctatus
 Choca-de-roraima, Thamnophilus insignis
 Choca-canela, Thamnophilus amazonicus
 Choca-da-mata, Thamnophilus caerulescens
 Choca-de-asa-vermelha, Thamnophilus torquatus
 Choca-de-chapéu-vermelho, Thamnophilus ruficapillus
 Choca-cantadora, Pygiptila stellaris
 Choca-pintada, Megastictus margaritatus
 Choca-preta, Neoctantes niger
 Clytoctantes alixii
Choca-de-garganta-preta, Clytoctantes atrogularis
 Xenornis setifrons
 Thamnistes anabatinus
 Choquinha-de-peito-pintado, Dysithamnus stictothorax
 Choquinha-lisa, Dysithamnus mentalis
 Dysithamnus striaticeps
 Dysithamnus puncticeps
 Choquinha-de-asa-ferrugem, Dysithamnus xanthopterus
 Dysithamnus leucostictus
 Choquinha-chumbo, Dysithamnus plumbeus
 Dysithamnus occidentalis
 Uirapuru-de-garganta-preta, Thamnomanes ardesiacus
 Ipecuá, Thamnomanes caesius
 Thamnomanes schistogynus
 Choquinha-miúda, Myrmotherula brachyura
 Myrmotherula obscura
 Choquinha-de-garganta-amarela, Myrmotherula sclateri
 Choquinha-do-tapajós, Myrmotherula klagesi
 Choquinha-de-coroa-listrada, Myrmotherula ambigua
 Choquinha-estriada, Myrmotherula surinamensis
 Choquinha-de-peito-riscado, Myrmotherula cherriei
 Myrmotherula longicauda
 Choquinha-de-garganta-clara, Myrmotherula hauxwelli
 Choquinha-de-barriga-ruiva, Myrmotherula guttata
 Choquinha-de-garganta-pintada, Myrmotherula gularis
 Choquinha-de-barriga-parda, Myrmotherula gutturalis
 Myrmotherula fulviventris
 Choquinha-de-olho-branco, Myrmotherula leucophthalma
 Choquinha-de-garganta-carijó, Myrmotherula haematonota
 Myrmotherula spodionota
 Choquinha-ornada, Myrmotherula ornata
 Choquinha-de-cauda-ruiva, Myrmotherula erythrura
 Choquinha-de-flanco-branco, Myrmotherula axillaris
 Choquinha-fluminense, Myrmotherula fluminensis
 Myrmotherula schisticolor
 Choquinha-do-oeste, Myrmotherula sunensis
 Choquinha-de-asa-comprida, Myrmotherula longipennis
 Choquinha-pequena, Myrmotherula minor
 Choquinha-de-ihering, Myrmotherula iheringi
 Myrmotherula grisea
 Choquinha-cinzenta, Myrmotherula unicolor
 Choquinha-de-asa-lisa, Myrmotherula behni
 Choquinha-de-rabo-cintado, Myrmotherula urosticta
 Choquinha-de-garganta-cinza, Myrmotherula menetriesii
 Choquinha-da-várzea, Myrmotherula assimilis
Tovaquinha, Dichrozona cincta
 Formigueiro-pintalgado, Myrmorchilus strigilatus
 Herpsilochmus parkeri
 Herpsilochmus motacilloides
 Chorozinho-de-chapéu-preto, Herpsilochmus atricapillus
 Chorozinho-de-boné, Herpsilochmus pileatus
 Chorozinho-de-cauda-pintada, Herpsilochmus sticturus
 Chorozinho-de-cabeça-pintada, Herpsilochmus stictocephalus
 Chorozinho-de-costas-manchadas, Herpsilochmus dorsimaculatus
 Chorozinho-de-roraima, Herpsilochmus roraimae
 Chorozinho-de-papo-preto, Herpsilochmus pectoralis
 Chorozinho-de-bico-comprido, Herpsilochmus longirostris
 Herpsilochmus axillaris
 Chorozinho-de-asa-vermelha, Herpsilochmus rufimarginatus
 Papa-formiga-de-bando, Microrhopias quixensis
 Formigueiro-do-nordeste, Formicivora iheringi
 Papa-formiga-pardo, Formicivora grisea
 Formigueiro-de-barriga-preta, Formicivora melanogaster
 Formigueiro-da-serra, Formicivora serrana
 Formigueiro-de-cabeça-negra, Formicivora erythronotos
 Papa-formiga-vermelho, Formicivora rufa
Formigueiro-trovoada, Drymophila ferruginea
Trovoada-de-bertoni, Drymophila rubricollis
Choquinha-da-serra, Drymophila genei
Choquinha-de-dorso-vermelho, Drymophila ochropyga
Trovoada-listrada, Drymophila devillei
 Drymophila caudata
Choquinha-carijó, Drymophila malura
Pintadinho, Drymophila squamata
Zidedê, Terenura maculata
Zidedê-do-nordeste, Terenura sicki
 Terenura callinota
Zidedê-de-encontro, Terenura humeralis
 Terenura sharpei
Zidedê-de-asa-cinza, Terenura spodioptila
Chororó-pocuá, Cercomacra cinerascens
Chororó-cinzento, Cercomacra brasiliana
Chororó-escuro, Cercomacra tyrannina
Chororó-negro, Cercomacra nigrescens
Chororó-de-goiás, Cercomacra ferdinandi
Chororó-preto, Cercomacra serva
Chororó-azeviche, Cercomacra nigricans
Chororó-do-rio-branco, Cercomacra carbonaria
Chororó-de-manu, Cercomacra manu
Chororó-do-pantanal, Cercomacra melanaria
 Papa-taoca-de-belém, Pyriglena leuconota
 Papa-taoca-do-sul, Pyriglena leucoptera
 Papa-taoca-da-bahia, Pyriglena atra
 Gravatazeiro, Rhopornis ardesiaca
 Papa-formiga-de-sobrancelha, Myrmoborus leucophrys
 Formigueiro-liso, Myrmoborus lugubris
 Formigueiro-de-cara-preta, Myrmoborus myotherinus
 Formigueiro-de-rabo-preto, Myrmoborus melanurus
 Papa-formiga-cantador, Hypocnemis cantator
 Cantador-amarelo, Hypocnemis hypoxantha
 Solta-asa-do-norte, Hypocnemoides melanopogon
 Solta-asa-do-sul, Hypocnemoides maculicauda
 Formigueiro-preto-e-branco, Myrmochanes hemileucus
 Gymnocichla nudiceps
Papa-formiga-do-igarapé, Sclateria naevia
 Formigueiro-de-cabeça-preta, Percnostola rufifrons
Formigueiro-cinza, Percnostola schistacea
Formigueiro-de-asa-pintada, Percnostola leucostigma
Formigueiro-do-caura, Percnostola caurensis
 Formigueiro-do-bambu, Percnostola lophotes
 Myrmeciza berlepschi
 Formigueiro-de-barriga-branca, Myrmeciza longipes
 Myrmeciza exsul
 Formigueiro-ferrugem, Myrmeciza ferruginea
 Formigueiro-de-cauda-ruiva, Myrmeciza ruficauda
 Formigueiro-assobiador, Myrmeciza loricata
 Papa-formiga-de-grota, Myrmeciza squamosa
 Myrmeciza laemosticta
 Myrmeciza nigricauda
 Formigueiro-de-yapacana, Myrmeciza disjuncta
 Formigueiro-de-barriga-cinza, Myrmeciza pelzelni
 Formigueiro-de-cauda-castanha, Myrmeciza hemimelaena
 Formigueiro-chumbo, Myrmeciza hyperythra
 Formigueiro-grande, Myrmeciza melanoceps
 Formigueiro-de-goeldi, Myrmeciza goeldii
 Formigueiro-de-taoca, Myrmeciza fortis
 Myrmeciza immaculata
 Myrmeciza griseiceps
 Formigueiro-de-peito-preto, Myrmeciza atrothorax
 Papa-formiga-de-topete, Pithys albifrons
 Pithys castanea
 Mãe-de-taoca-de-garganta-vermelha, Gymnopithys rufigula
 Papa-formiga-bicolor, Gymnopithys bicolor
 Mãe-de-taoca-bochechuda, Gymnopithys leucaspis
 Gymnopithys lunulata
 Mãe-de-taoca-de-cauda-barrada, Gymnopithys salvini
 Pinto-do-mato-carijó, Myrmornis torquata
 Mãe-de-taoca-cabeçuda, Rhegmatorhina melanosticta
 Mãe-de-taoca-cristada Rhegmatorhina cristata
 Mãe-de-taoca-papuda, Rhegmatorhina hoffmannsi
 Mãe-de-taoca-arlequim, Rhegmatorhina berlepschi
 Mãe-de-taoca-de-cara-branca, Rhegmatorhina gymnops
 Hylophylax naevioides
Guarda-floresta, Hylophylax naevia
Guarda-várzea, Hylophylax punctulata
Rendadinho, Hylophylax poecilonota
 Mãe-de-taoca, Phlegopsis nigromaculata
 Phlegopsis barringeri
 Mãe-de-taoca-avermelhada, Phlegopsis erythroptera
Mãe-de-taoca-dourada, Skutchia borbae
 Phaenostictus mcleannani

Furnariidae
Andarilho, Geobates poecilopterus
 Geositta cunicularia
 Geositta maritima
 Geositta peruviana
 Geositta punensis
 Geositta saxicolina
 Geositta isabellina
 Geositta antarctica
 Geositta rufipennis
 Geositta crassirostris
 Geositta tenuirostris
 Upucerthia harterti
 Upucerthia certhioides
 Upucerthia ruficauda
 Upucerthia andaecola
 Upucerthia serrana
 Upucerthia dumetaria
 Upucerthia albigula
 Upucerthia jelskii
 Upucerthia validirostris
 Pedreiro-dos-andes, Cinclodes fuscus
 Cinclodes comechingonus
 João-pedreiro, Cinclodes pabsti
 Cinclodes oustaleti
 Cinclodes olrogi
 Cinclodes excelsior
 Cinclodes patagonicus
 Cinclodes taczanowskii
 Cinclodes nigrofumosus
 Cinclodes antarcticus
 Cinclodes atacamensis
 Cinclodes palliatus
 Chilia melanura
Joãozinho, Furnarius minor
Casaca-de-couro-da-lama, Furnarius figulus
Casaca-de-couro-amarelo, Furnarius leucopus
João-de-bico-pálido, Furnarius torridus
João-de-barro, Furnarius rufus
 Furnarius cristatus
 Sylviorthorhynchus desmursii
 Aphrastura spinicauda
 Aphrastura masafuerae
 Leptasthenura fuliginiceps
 Leptasthenura yanacensis
 Rabudinho, Leptasthenura platensis
 Leptasthenura aegithaloides
 Grimpeirinho, Leptasthenura striolata
 Leptasthenura pileata
 Leptasthenura xenothorax
 Leptasthenura striata
 Leptasthenura andicola
 Grimpeiro, Leptasthenura setaria
 Schizoeaca perijana
 Schizoeaca coryi
 Schizoeaca fuliginosa
 Schizoeaca griseomurina
 Schizoeaca palpebralis
 Schizoeaca vilcabambae
 Schizoeaca helleri
 Schizoeaca harterti
 Garrincha-chorona, Schizoeaca moreirae
 Bichoita, Schoeniophylax phryganophila
Pichororé, Synallaxis ruficapilla
Petrim, Synallaxis frontalis
 Synallaxis azarae
 Synallaxis courseni
 Uí-pi, Synallaxis albescens
 João-teneném, Synallaxis spixi
 Synallaxis brachyura
 João-de-peito-escuro, Synallaxis albigularis
João-grilo, Synallaxis hypospodia
Tatac, Synallaxis infuscata
 Synallaxis moesta
João-escuro, Synallaxis macconnelli
João-do-norte, Synallaxis cabanisi
 Synallaxis subpudica
 Synallaxis tithys
Pi-puí, Synallaxis cinerascens
João-de-barriga-branca, Synallaxis propinqua
João-chique-chique, Synallaxis hellmayri
 Synallaxis maranonica
João-teneném-becuá, Synallaxis gujanensis
João-do-pantanal, Synallaxis albilora
Joao-teneném-castanho, Synallaxis rutilans
Puruchém, Synallaxis cherriei
 Synallaxis unirufa
 Synallaxis castanea
 Synallaxis fuscorufa
 Synallaxis zimmeri
 Synallaxis erythrothorax
 Synallaxis cinnamomea
 Synallaxis stictothorax
Estrelinha-preta, Synallaxis candei
João-de-barba-grisalha, Synallaxis kollari
 Synallaxis scutata
 Hellmayrea gularis
 Cranioleuca erythrops
 Cranioleuca antisiensis
 Arredio-pálido, Cranioleuca pallida
 Cranioleuca curtata
 João-do-tepui, Cranioleuca demissa
 Cranioleuca hellmayri
 Cranioleuca subcristata
 Cranioleuca pyrrhophia
 Arredio-oliváceo, Cranioleuca obsoleta
 Cranioleuca marcapatae
 Cranioleuca albiceps
 João-de-cabeça-cinza, Cranioleuca semicinerea
 Cranioleuca albicapilla
 Cranioleuca dissita
 Arredio-do-rio, Cranioleuca vulpina
 João-escamoso, Cranioleuca muelleri
 João-pintado, Cranioleuca gutturata
 Arredio-de-papo-manchado, Cranioleuca sulphurifera
 Curutié, Certhiaxis cinnamomea
 João-da-canarana, Certhiaxis mustelina
 Asthenes pyrrholeuca
 Lenheiro, Asthenes baeri
 Asthenes pudibunda
 Asthenes ottonis
 Asthenes heterura
 Asthenes cactorum
 Asthenes modesta
 Lenheiro-da-serra-do-cipó, Asthenes luizae
 Asthenes dorbignyi
 Asthenes berlepschi
 Asthenes steinbachi
 Asthenes humicola
 Asthenes patagonica
 Asthenes humilis
 Asthenes wyatti
 Asthenes sclateri
 Asthenes anthoides
 Asthenes urubambensis
 Asthenes flammulata
 Asthenes virgata
 Asthenes maculicauda
 João-platino, Asthenes hudsoni
 Thripophaga cherriei
Rabo-amarelo, Thripophaga macroura
 Thripophaga berlepschi
 João-liso, Thripophaga fusciceps
 Siptornopsis hypochondriacus
 João-de-pau, Phacellodomus rufifrons
 Phacellodomus sibilatrix
 Phacellodomus striaticeps
 Tio-tio, Phacellodomus striaticollis
 Graveteiro, Phacellodomus ruber
 Phacellodomus dorsalis
 João-botina-da-mata, Phacellodomus erythrophthalmus
 Cisqueiro, Clibanornis dendrocolaptoides
 Boininha, Spartonoica maluroides
 Bate-bico, Phleocryptes melanops
 Junqueiro-de-bico-curvo, Limnornis curvirostris
 Junqueiro-de-bico-reto, Limnornis rectirostris
 Cochicho, Anumbius annumbi
 Corredor-crestudo, Coryphistera alaudina
 Eremobius phoenicurus
 Siptornis striaticollis
 João-folheiro, Metopothrix aurantiacus
 Xenerpestes minlosi
 Xenerpestes singularis
 João-de-roraima, Roraimia adusta
 Premnornis guttuligera
 Premnoplex brunnescens
 Premnoplex tatei
 Margarornis rubiginosus
 Margarornis stellatus
 Margarornis bellulus
 Margarornis squamiger
 João-porca, Lochmias nematura
 Casaca-de-couro, Pseudoseisura cristata
 Coperete, Pseudoseisura lophotes
 Pseudoseisura gutturalis
 Pseudocolaptes lawrencii
 Pseudocolaptes boissonneautii
 Limpa-folha-do-buriti, Berlepschia rikeri
 Limpa-folha-picanço, Ancistrops strigilatus
 Trepador-sobrancelha, Cichlocolaptes leucophrus
Limpa-folha-riscado, Hyloctistes subulatus
 Syndactyla guttulata
 Syndactyla subalaris
Trepador-quiete, Syndactyla rufosuperciliata
 Syndactyla ruficollis
 Anabacerthia variegaticeps
 Anabacerthia striaticollis
 Limpa-folha-de-cauda-ruiva, Philydor ruficaudatus
 Limpa-folha-vermelho, Philydor pyrrhodes
 Limpa-folha-do-brejo, Philydor dimidiatus
 Philydor fuscipennis
 Limpa-folha-de-sobre-ruivo, Philydor erythrocercus
 Philydor ochrogaster
 Limpa-folha-de-asa-castanha, Philydor erythropterus
Limpa-folha-miúdo, Philydor amaurotis
 Limpa-folha-ocráceo, Philydor lichtensteini
 Limpa-folha-de-testa-baia, Philydor rufus
 Limpa-folha-coroado, Philydor atricapillus
 Limpa-folha-do-nordeste, Philydor novaesi
 Limpa-folha-de-bico-virado, Simoxenops ucayalae
 Simoxenops striatus
Trepador-coleira, Anabazenops fuscus
 Thripadectes ignobilis
 Thripadectes rufobrunneus
 Thripadectes virgaticeps
 Thripadectes melanorhynchus
 Thripadectes holostictus
 Thripadectes flammulatus
 Thripadectes scrutator
 Barranqueiro-camurça, Automolus ochrolaemus
 Barranqueiro-de-topete, Automolus dorsalis
 Barranqueiro-pardo, Automolus infuscatus
 Barranqueiro-de-olho-branco, Automolus leucophthalmus
 Barranqueiro-de-roraima, Automolus roraimae
 Barranqueiro-escuro, Automolus melanopezus
 Barranqueiro-ferrugem, Automolus rubiginosus
 Barranqueiro-de-coroa-castanha, Automolus rufipileatus
 Fura-barreira, Hylocryptus rectirostris
 Hylocryptus erythrocephalus
 Sclerurus mexicanus
 Sclerurus rufigularis
 Sclerurus albigularis
 Sclerurus caudacutus
 Sclerurus scansor
 Sclerurus guatemalensis
Trepadorzinho, Heliobletus contaminatus
Bico-virado-da-copa, Xenops milleri
Bico-virado-fino, Xenops tenuirostris
Bico-virado-miúdo, Xenops minutus
Bico-virado-carijó, Xenops rutilans
 Bico-virado-da-caatinga, Megaxenops parnaguae
 Pygarrhichas albogularis
 Dendrocincla tyrannina
Arapaçu-pardo, Dendrocincla fuliginosa
Arapaçu-liso, Dendrocincla turdina
 Dendrocincla anabatina
Arapaçu-da-taoca, Dendrocincla merula
 Dendrocincla homochroa
Arapaçu-rabudo, Deconychura longicauda
Arapaçu-de-garganta-pintada, Deconychura stictolaema
Arapaçu-verde, Sittasomus griseicapillus
Arapaçu-de-bico-de-cunha, Glyphorynchus spirurus
Arapaçu-platino, Drymornis bridgesii
Arapaçu-de-bico-comprido, Nasica longirostris
Arapaçu-galinha, Dendrexetastes rufigula
Arapaçu-de-barriga-pintada, Hylexetastes stresemanni
Arapaçu-de-bico-vermelho, Hylexetastes perrotii
Arapaçu-vermelho, Xiphocolaptes promeropirhynchus
Arapaçu-de-garganta-branca, Xiphocolaptes albicollis
Arapaçu-do-nordeste, Xiphocolaptes falcirostris
Arapaçu-do-campo, Xiphocolaptes major
Arapaçu-barrado, Dendrocolaptes certhia
Arapaçu-marrom, Dendrocolaptes hoffmannsi
Arapaçu-meio-barrado, Dendrocolaptes picumnus
Arapaçu-grande, Dendrocolaptes platyrostris
Arapaçu-de-bico-branco, Xiphorhynchus picus
 Xiphorhynchus necopinus
Arapaçu-riscado, Xiphorhynchus obsoletus
Arapaçu-ocelado, Xiphorhynchus ocellatus
Arapaçu-de-spix, Xiphorhynchus spixii
Arapaçu-elegante, Xiphorhynchus elegans
Arapaçu-assobiador, Xiphorhynchus pardalotus
Arapaçu-de-garganta-amarela, Xiphorhynchus guttatus
 Xiphorhynchus eytoni
 Xiphorhynchus flavigaster
 Xiphorhynchus lachrymosus
 Xiphorhynchus erythropygius
 Xiphorhynchus triangularis
 Lepidocolaptes leucogaster
Arapaçu-listrado, Lepidocolaptes souleyetii
Arapaçu-de-cerrado, Lepidocolaptes angustirostris
 Lepidocolaptes affinis
Arapaçu-escamado, Lepidocolaptes squamatus
 Lepidocolaptes fuscus
Arapaçu-de-listras-brancas, Lepidocolaptes albolineatus
 Campylorhamphus pucherani
Arapaçu-beija-flor, Campylorhamphus trochilirostris
Arapaçu-de-bico-torto, Campylorhamphus falcularius
 Campylorhamphus pusillus
Arapaçu-de-bico-curvo, Campylorhamphus procurvoides

Formicariidae
 Galinha-do-mato, Formicarius colma
 Pinto-do-mato-de-cara-preta, Formicarius analis
 Pinto-do-mato-de-fronte-ruiva, Formicarius rufifrons
 Formicarius nigricapillus
 Formicarius rufipectus
 Chamaeza campanisona
 Chamaeza nobilis
 Chamaeza turdina
 Chamaeza meruloides
 Chamaeza ruficauda
 Chamaeza mollissima
 Pittasoma michleri
 Pittasoma rufopileatum
 Grallaria squamigera
 Grallaria gigantea
 Grallaria excelsa
Tovacuçu-malhado, Grallaria varia
Tovacuçu-corujinha, Grallaria guatimalensis
 Grallaria alleni
 Grallaria chthonia
 Grallaria haplonota
 Grallaria dignissima
Tovacuçu-xodó, Grallaria eludens
 Grallaria bangsi
 Grallaria ruficapilla
 Grallaria kaestneri
 Grallaria watkinsi
 Grallaria andicola
 Grallaria rufocinerea
 Grallaria nuchalis
 Grallaria ridgelyi
 Grallaria carrikeri
 Grallaria flavotincta
 Grallaria hypoleuca
 Grallaria przewalskii
 Grallaria capitalis
 Grallaria erythroleuca
 Grallaria albigula
 Grallaria griseonucha
 Grallaria rufula
 Grallaria blakei
 Grallaria erythrotis
 Grallaria quitensis
 Grallaria milleri
 Hylopezus perspicillatus
 Hylopezus macularius
 Hylopezus dives
 Hylopezus fulviventris
 Hylopezus berlepschi
 Hylopezus ochroleucus
 Hylopezus nattereri
 Myrmothera campanisona
 Myrmothera simplex
 Grallaricula flavirostris
 Grallaricula ferrugineipectus
 Grallaricula nana
 Grallaricula loricata
 Grallaricula peruviana
 Grallaricula ochraceifrons
 Grallaricula lineifrons
 Grallaricula cucullata

Conopophagidae
 Conopophaga lineata
 Conopophaga aurita
 Conopophaga roberti
 Conopophaga peruviana
 Conopophaga ardesiaca
 Conopophaga castaneiceps
 Conopophaga melanops
 Conopophaga melanogaster

Rhinocryptidae
 Pteroptochos tarnii
 Pteroptochos megapodius
 Scelorchilus albicollis
 Scelorchilus rubecula
 Rhinocrypta lanceolata
 Teledromas fuscus
 Liosceles thoracicus
 Melanopareia torquata
 Melanopareia maximiliani
 Melanopareia elegans
 Psilorhamphus guttatus
 Merulaxis ater
 Merulaxis stresemanni
 Eugralla paradoxa
 Myornis senilis
 Scytalopus unicolor
 Scytalopus macropus
 Scytalopus femoralis
 Scytalopus panamensis
 Scytalopus vicinior
 Scytalopus argentifrons
 Scytalopus latebricola
 Scytalopus magellanicus
 Scytalopus superciliaris
 Scytalopus speluncae
 Scytalopus novacapitalis
 Scytalopus psychopompus
 Scytalopus indigoticus
 Acropternis orthonyx

Página anterior: Anexo:Lista de aves de Sibley-Monroe 10

Próxima página: Anexo:Lista de aves de Sibley-Monroe 12

Índice: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

11